W Polsce
 Kiszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo 
 Kiszkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino
 Kiszkowo – gmina w powiecie gnieźnieńskim
 Kiszkowo – gromada w powiecie gnieźnieńskim
 Kiszkowo – stacja kolejowa